Михири — посёлок в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Красносельского сельского поселения.
Население  чел. () .

История 
Основан в 1922 году как выселок из дер. Мохиревой (стояла на р. Увельке до 1950 года). Работали кирпичный завод, деревообрабатывающий комбинат, известковый карьер. Была школа и клуб в одном доме; всего было 15 жилых домов. С 1950 года Михири стали отделением № 3 совхоза «Увельский». Построены здания школы, клуба, фельдшерско-акушерского пункта.
С 1970 года на территории поселка располагалось 3-е отделение совхоза «Красносельский».

Согласно Закону Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе» посёлок вошёл в состав образованного Красносельского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в восточной части региона, в южной западной района, на берегу р. Сухарыш. Ландшафт — лесостепь, к востоку — небольшой лесной массив (Увельский район: энциклопедия). Три улицы: ул. Заречная, ул. Мира и ул. Труда.

Рельеф — полуравнина (Зауральский пенеплен); абсолютная высота центра — 232 метра над уровнем моря, ближайшие высоты — 260 и 284 (г. Красная) м. (Увельский район: энциклопедия).
 
 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра, посёлка Увельский 42 км.

центра сельского поселения, с. Красносельское — 6 км.

Население 

Население на 1 января 2012 года 225 человек (в 1926 году — 136, в 1970—336, в 1995—221).

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство

Школа (в 2002 году построена), библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (Увельский район: энциклопедия).

Михирёвский сельский клуб.

Транспорт 
стоит на автодороге «Красносельское — Сухарыш» (74 ОП РЗ 75К-480).

Примечания

Литература 
Михири //[ Увельский район : энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Увельский район / сост.: М. А. Тренин, О. В. Очеретная, В. А. Никитенко; [редкол.: О. В. Очеретная (пред.) и др.]. — Челябинск : Каменный пояс, 2013. — 384 с.: фот. — 1000 экз. С.209-210

Михирёвский сельский клуб// Увельский район : энциклопедия. В 2 т.] Т. 2. Увельский район / сост.: М. А. Тренин, О. В. Очеретная, В. А. Никитенко; [редкол.: О. В. Очеретная (пред.) и др.]. — Челябинск : Каменный пояс, 2013. — 384 с.: фот. — 1000 экз. С.209

Населённые пункты Увельского района